Altise de la vigne » peut désigner deux espèces d'insectes coléoptères de la famille des Chrysomelidae :
 Altica lythri, originaire de l'Europe ;
 Altica chalybea, originaire de l'Amérique du Nord.

Chrysomelidae